Haukur Sigurðsson (ur. 1930) – islandzki narciarz alpejski, olimpijczyk
 Haukur Sigurðsson (ur. 1956) – islandzki biegacz narciarski, olimpijczyk
 Haukur Páll Sigurðsson (ur. 1987) – islandzki piłkarz